Um Mitternacht bezeichnet:

 Um Mitternacht (Goethe), Gedicht Johann Wolfgang von Goethes
 Um Mitternacht (Mörike), Gedicht Eduard Mörikes
 Um Mitternacht (Rückert), Gedicht Friedrich Rückerts
 Um Mitternacht (1927), Film aus dem Jahr 1927
 Um Mitternacht (1957) (Originaltitel: Éjfélkor), ungarischer Spielfilm von György Révész
 Um Mitternacht (1986), Film aus dem Jahr 1986
 Um Mitternacht (Bruckner) WAB 80 (1869/1870)